Chapleau bezeichnet:
 Chapleau (Ontario), Ort in Ontario
 Joseph-Adolphe Chapleau (1840–1898), Premierminister der kanadischen Provinz Québec